Le terme pide peut renvoyer à :
 le pide, pain de la cuisine turque.
 la PIDE, ancienne police d'État portugaise.